

Села:
 Зоряне — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Зоряне — Вінницька область, Жмеринський район
 Зоряне — Волинська область, Ковельський район
 Зоряне — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Зоряне — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Зоряне — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Зоряне — Донецька область, Покровський район
 Зоряне — Житомирська область, Бердичівський район
 Зоряне — Запорізька область, Запорізький район
 Зоряне — Запорізька область, Пологівський район, Розівська селищна громада
 Зоряне — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Зоряне — Миколаївська область, Первомайський район
 Зоряне — Рівненська область, Дубенський район
 Зоряне — Одеська область, Одеський район
 Зоряне — Харківська область, Красноградський район
 Зоряне — Хмельницька область, Хмельницький район
 Зоряне — Черкаська область, Уманський район

 Зоряне — колишнє село Кременчуцького району Полтавської області (зняте з обліку 17 липня 2013 року)
 Зоряне — колишнє село Городнянського району Чернігівської області (зняте з обліку 1992 року)
Селища:
 Зоряне — Запорізька область, Пологівський район, Молочанська міська громада
 Зоряне — Сумська область, Сумський район